Depuis 1997 le Melt! festival prend place en Allemagne à Ferropolis, la « ville de fer », dans la commune de Gräfenhainichen située au sud de Berlin. Les styles de musique proposés sont principalement le rock et la musique électronique.

Le site de Ferropolis est une des particularités du festival : c'est un musée à ciel ouvert regroupant de larges excavatrices industrielles datant de la deuxième moitié du  et pouvant mesurer jusqu'à  de hauteur,  de long, et peser .

En 2006, le festival a accueilli une dizaine de milliers de festivaliers du 14 au . Par suite de problèmes financiers, le festival n'a pas eu lieu en 2003.

L'édition 2017 du festival, se tiendra du 14 au .

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Festival de musique en Allemagne
Saxe-Anhalt